Horváth Szabolcs építész
Horváth Szabolcs (1955) fotós
Horváth Szabolcs (1982) személyi és erőnléti edző (Soproni NBI-es kosárcsapat)
Horváth Szabolcs (1988) színész, zeneszerző, a Bánfalvi Eszter Kvartett (BEKVART) gitárosa
Horváth Szabolcs (1989) labdarúgó
Horváth Szabolcs (1990) költő